Та́ксисы ( — строй, порядок, расположение по порядку) — двигательные реакции в ответ на односторонне действующий стимул, свойственные свободно передвигающимся организмам, некоторым клеткам и органоидам (для растений см. тропизм). Источниками раздражения могут быть свет, температура, влага, химические вещества и другие. Раздражители (стимулы) любого типа могут вызывать как отрицательную, так и положительную двигательную реакцию организмов.

Разновидности 
В зависимости от природы воздействия выделяют следующие типы таксиса:
 Аэротаксис
 Анемотаксис
 Баротаксис
 Гальванотаксис (электротаксис) — двигательные реакции организмов (напр., одноклеточных) или их частей (напр., корней растений), вызываемые действием электрического тока.
 Гелиотаксис
 Геотаксис
 Гидротаксис
 Гравитаксис
 Магнитотаксис
 Реотаксис
 Термотаксис
 Фототаксис
 Хемотаксис
 Цитотаксис

По направлению и типу перемещения:
 Клинотаксис — перемещение с изменением направления
 Менотаксис — движение под некоторым постоянным углом к направлению на стимул
 Мнемотаксис
 Ортотаксис — изменение скорости движения в зависимости от интенсивности стимула
 Телотаксис — перемещение к источнику стимуляции
 Тигмотаксис
 Тропотаксис
 Фоботаксис

Примечания